Raja Jean Fenske (Maryland, 25 de Setembro de 1988) é um ator estadunidense.

Fez participações em alguns seriados estadunidenses, como Lizzie McGuire, CSI: Miami, Boomtown e Unfabulous.

Ligações externas

Atores dos Estados Unidos